Филит Косский (, 340—285 гг. до н. э.) — греческий учёный, грамматик, поэт. По происхождению он был греком, но ассоциируется, главным образом, с Александрийской школой, так как расцвет он переживал во второй половине IV века до н. э., будучи назначенным наставником наследника египетского трона. Филит был первым серьёзным писателем, который одинаково преуспел и в поэзии, и в научной деятельности. Он получил широкую известность благодаря своим элегическим стихам и новаторскому подходу к изучению слова. Он создал словарь, в котором объяснялись значения редких литературных слов, включая те, которые использовались в поэмах Гомера. Поэзия Филита, особенно его элегическая поэма «Деметра», были высоко оценены авторами более позднего периода.

Биография 
О жизни Филита известно очень немного. Согласно древним источникам, он или родился, или прожил очень долго на острове Кос, который находится в Эгейском море и входит в группу островов Додеканес (Южные Спорады). Ориентируясь на данные из Суды, византийского энциклопедического словаря X века, принято считать, что Филит родился в 340 году до н. э., а известность на своей родине обрёл уже к тридцати годам. Во время Войн Диадохов, которые последовали за смертью Александра Великого и повлекли за собой раздел его империи, Птолемей захватил Кос у своего соперника Антигона. Его сын Птолемей II Филадельф родился в 308 году до н. э., и как раз его наставником был назначен Филит. Это подразумевало переезд в Александрию. Филит мог также обучать и старшую сестру наследника, Арсиною II, на которой Птолемей II потом женился. В более позднее время наставники царских потомков также занимали должность руководителя Александрийской библиотеки, но доподлинно неизвестно, удостоился ли такой чести Филит. Но он также был учителем поэтов Гермесианакта и Феокрита, а также грамматика Зенодота Эфесского. После того, как Филит вернулся на остров Кос, он последние десять лет своей жизни, возглавляя общество интеллектуалов и поэтов, в которое входили Арат из Сол, Феокрит и Гермесианакт.

Филит был слабым и болезненным человеком и умер, практически усохнув. Ритор и грамматик Афиней позже описал его в карикатурной форме как учёного, которого именно наука так изнурила, выпила из него все соки. Есть мнение, что как раз в то время Филит изучал мегарскую философскую школу, которая уделяет много внимания всяческим парадоксам, в частности, парадоксу лжеца. Филит был так поглощён и взволнован этим исследованием, что умер от недоедания и бессонницы. Это произошло примерно в 280 году до н. э. Есть мнение, что Филит покончил с собой, не найдя решения парадокса.

Гермесианакт писал, что жители Коса воздвигли ему памятник под платановым деревом. Его современник Посейдипп писал, что Филадельф заказал бронзовый памятник своему наставнику у скульптора Гекатея. Он создал скульптуру, в которой не было ничего от физиологии героя, он показал пожилого человека, озабоченного множеством проблем. Некоторые писатели с иронией отзывались о худобе Филита. Например, Клавдий Элиан, римский писатель III века, передал историю о том, что Филиту приходилось подкладывать в ботинки свинцовые грузы, чтобы его не унесло порывом ветра (добавив, что не верит в неё из-за очевидной слабости Филита).

Работы 
Филит создал словарь, в котором объяснялись значения не только редких слов литературного языка, но также диалектизмов и различных технических терминов. Этот словарь не дошел полностью до наших дней, только отдельные цитаты можно найти в произведениях других писателей.

Сохранилось около 30 фрагментов произведений Филита, четыре из которых имеют конкретные названия:
 «Деметра», самая известная из работ Филита Косского, состоит из элегических куплетов. Если судить по сохранившимся фрагментам, которых немного, в произведении говорится о богине плодородия Деметре и о поисках её дочери Персефоны.
 «Гермес» — эпическая поэма или краткий мифологический рассказ, написанный гекзаметром. Он обладает структурой гимна. В центре событий находится Одиссей, который попадает на остров Эола, повелителя ветров, и тайно завязывает отношения с его дочерью Полимелой.
 «Игрушки» — два сборника более коротких стихов, представлявших собой эпиграммы, некоторые из них могли включать элементы эротики. Единственная сохранившаяся поэма состоит из двух элегических куплетов (двустиший) и имеет такую структуру, что напоминает древнегреческие песни, которые пели собравшиеся на праздниках, банкетах.
 «Эпиграммы», из которых только одна была полностью восстановлена.

Возможно, существовала ещё одна поэма, «Телеф», но она, скорее всего, была дополнением к «Деметре».

Примечания

Литература 
 A. W. Bulloch (1985). «Hellenistic poetry». in P.E. Easterling; Bernard M.W. Knox (eds.). The Hellenistic Period and the Empire. The Cambridge History of Classical Literature. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1-81.
 Kathryn Gutzwiller, ed. (2005). The New Posidippus: A Hellenistic Poetry Book. Oxford University Press.

Ссылки 

 Konstantinos Spanoudakis. Philitas of Cos. online 
 article from Encyclopædia Britannica online 

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие поэты
Грамматики Древней Греции
Умершие от голода